«Энциклопедия советского экслибриса (1917—1991)» — монография в шести томах тульского коллекционера и исследователя книжных знаков Эдуарда Даниловича Гетманского. Автор рассмотрел 15 000 экслибрисов, выполненных 2116 художниками со всех союзных республик Советского Союза. В иллюстративном разделе монографии представлено 4075 экслибрисов 1264 отечественных графиков.

Монография 

«Энциклопедия советского экслибриса (1917—1991)» в шести томах.Т. 1: Азербайджан. Армения. Белоруссия. Грузия. Казахстан. Тула. «Папирус». 2008. 400 с.Т. 2: Киргизия. Латвия. Литва. Тула. «Папирус». 2008. 400 с.Т. 3: Россия (1917—1969). Тула. «Папирус». 2008. 400 с.Т. 4: Россия (1970—1991). Тула. «Папирус». 2008. 400 с.Т. 5: Туркмения. Узбекистан. Эстония. Тула. «Папирус». 2008. 400 с.Т. 6: Украина. Тула. «Папирус». 2008. 400 с..

Источники 
 Единый электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) и Музея книги при РГБ 
 Авторы — дарители Российской национальной библиотеки
 Виртуальный международный авторский файл .

Литература 
 Л. Рудер "Большое искусство в малой графике [монография Э. Д. Гетманского «Энциклопедия советского экслибриса» (1917—1991)] 
 З. Гуревич «Месть интеллекта серости бытия»

Примечания 

Графика
Энциклопедии России
Энциклопедии на русском языке